Селюко́в () — село, Окопский сельский совет, Лубенский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322885407. Население по переписи 2001 года составляло 24 человека.

Село упоминается на специальной карте Западной части России Шуберта 1826—1840 годов как Селиков.

Географическое положение 
Село Селюков находится на расстоянии в 3,5 км от рек Многа и Сулица.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания